Jean Guyon (1592-1663), pionnier français au Canada
 Jean Guyon (1794-1870), médecin militaire français
 Jean Guyon (1945-), historien français
 Jean-Raymond Guyon (1900-1961), homme politique français